Cinema
 The Rescue (filme de 1917), com Lon Chaney
 The Rescue (filme de 1929), com Ronald Colman
 The Rescue (filme de 1988), com Kevin Dillon

Música
 The Rescue (álbum de Explosions in the Sky)
 The Rescue (álbum de Adam Cappa)
 The Rescue (álbum de Horsell Common)

Televisão
 The Rescue (Doctor Who)